Live on Two Legs перший концертний альбом американської групи Pearl Jam, який був випущений 24 листопада 1998 року.

Треклист 
 Corduroy — 5:05
 Given to Fly — 3:53
 Hail, Hail — 3:43
 Daughter — 6:47
 Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town — 3:49
 [Untitled Track] — 2:02
 MFC — 2:28
 Go — 2:41
 Red Mosquito — 4:02
 Even Flow — 5:17
 Off He Goes — 5:42
 Nothingman — 4:38
 Do the Evolution — 3:45
 Better Man — 4:06
 Black — 6:55
 Fuckin' Up — 6:17

Джерела 
 Live on Two Legs  Allmusic
 Live on Two Legs  last.fm

Грандж-альбоми
Концертні альбоми Pearl Jam
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців